Склад збірної Норвегії на чемпіонаті Європи 2000 року 

Докладніше…Норвегія
Норвегія 2000